Момюссон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Момюссон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара